Die World Series 1993 war die zweite Auflage des Finals der Major League Baseball in Folge, welche teilweise außerhalb der USA stattfand. Zum zweiten Mal in der Geschichte gewann ein Team aus Kanada den Titel.
Die Serie startete am 16. Oktober 1993 und endete am 23. Oktober 1993. Es standen sich der Champion der American League, die Toronto Blue Jays, und der Champion der National League, die Philadelphia Phillies, gegenüber. Sieger der "Best of Seven"-Serie waren die Toronto Blue Jays mit 4:2 Siegen. Für die Blue Jays war es der zweite und bislang letzte Sieg der World Series in der Geschichte des Franchise.

Als MVP der World Series wurde Paul Molitor ausgezeichnet.

Der Weg in die World Series

Übersicht der Spiele

Spiel 1 
Samstag, 16. Oktober, im SkyDome in Toronto, Ontario

Spiel 2 
Sonntag, 17. Oktober 1993 im SkyDome in Toronto

Spiel 3 
Dienstag, 19. Oktober 1993 im Veterans Stadium in Philadelphia, Pennsylvania

Spiel 4 
Mittwoch, 20. Oktober 1993 im Veterans Stadium in Philadelphia

Spiel 5 
Donnerstag, 21. Oktober 1993 im Veterans Stadium in Philadelphia

Spiel 6 
Samstag, 23. Oktober 1993 im SkyDome in Toronto

Weblinks 
 World Series 1993 auf MLB.com (englisch)

1993
Baseball 1993
Sportveranstaltung in Toronto
Sportveranstaltung in Philadelphia
Philadelphia Phillies
Toronto Blue Jays